A competição até 63 kg feminino do judô nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 realizou-se no dia 12 de agosto. As rodadas preliminares foram realizadas a partir das 12:00 no horário local (UTC+8), e as semifinais, finais, repescagem e disputa do bronze a partir das 18:00 (UTC+8).

Medalhistas

Resultados

Seção 1

Seção 2

Repescagem

Final

Referências 
 

Eventos do judô nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008